Ciruelos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ciruelos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Ciruelos (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar